Жупанівська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад Української РСР та України.

 Жупанівська сільська рада — Житомирська область, Коростенський район
 Жупанівська сільська рада — Львівська область, Сколівський район